ПДС — аббревиатура
 ПДС — Предельно допустимый сброс.
 ПДС — Поезд дальнего следования.
 ПДС — Партия демократического социализма.
 ПДС — позвоночно-двигательный сегмент.
 ПДС — пептид дельта-сна.
 ПДС — парашютно-десантная служба (военная авиация).
 ПДС — подвижной состав.
 ПДС — производственно диспетчерская служба.
ПДС— Прервинская Духовная Семинария